Ippei Watanabe (voetballer), Japans voetballer
 Ippei Watanabe (zwemmer), Japans zwemmer